Le Nil Supérieur est un État du Soudan du Sud.
Le Nil Supérieur est une Région du Soudan du Sud.